De Nederlanders in Duitsland (ook wel informeel Nederduitsers genoemd) zijn in Duitsland wonende Nederlanders. Er wonen volgens het Duitse Bundesamt voor statistiek Destatis 150.530 Nederlandse burgers in Duitsland (31 december 2020). In de deelstaat Noordrijn-Westfalen wonen met 69.745 burgers veruit de meeste Nederlanders (31 december 2020).

Demografie

Inwoners

Aantal Nederlandse inwoners in Duitsland

N.B.: een Nederlander is een persoon met enkel het Nederlandse staatsburgerschap. Een persoon met zowel een Nederlands als een Duits staatsburgerschap wordt niet aangemerkt als "Nederlander", maar als "Duitser".

Verloop aantal Nederlandse inwoners in Duitsland 

¹ De register uitschrijvingen hebben vooral te maken met naturalisaties.

Aantal Nederlandse inwoners per Duitse deelstaat

Nederlanders in Noordrijn-Westfalen 

Vanaf 2016: vanwege geheimhoudingsredenen (§ 16 Bundesstatistikgesetz) worden de statistieken van buitenlanders vanaf 2016 alleen nog maar afgerond weergegeven (veelvoud van vijf).

Nederlanders in Hessen 

Vanaf 2016: vanwege geheimhoudingsredenen (§ 16 Bundesstatistikgesetz) worden de statistieken van buitenlanders vanaf 2016 alleen nog maar afgerond weergegeven (veelvoud van vijf).

Nederlanders in Nedersaksen 

Vanaf 2016: vanwege geheimhoudingsredenen (§ 16 Bundesstatistikgesetz) worden de statistieken van buitenlanders vanaf 2016 alleen nog maar afgerond weergegeven (veelvoud van vijf).

Naturalisaties

Aantal naturalisaties tot Duits staatsburger

Aantal naturalisaties tot Duits staatsburger per Duitse deelstaat

Studenten

Aantal Nederlandse studenten in Duitsland per semester en per onderwijsinstelling 
Het absolute aantal Nederlanders dat in Duitsland studeert is de afgelopen vier jaar stabiel rond 2.850 en daarmee was het nog nooit eerder zo hoog. Het gaat hierbij niet alleen om gehele studies, maar om het totaal aantal Nederlandse studenten dat op dat moment in Duitsland was ingeschreven. Het aantal studenten in 2019 laat bijna een verdubbeling (een stijging van 97 procent) zien vergeleken met 10 jaar geleden. Er is wel een kleine daling ten opzichte van het jaar daarvoor, van 1,3 procent. 

De onderstaande tabel laat het totaal aantal studenten met de Nederlandse nationaliteit zien dat ingeschreven stonden aan een Duitse hogeronderwijsinstelling in de afgelopen 22 jaar.

Sinds 2003 studeren elk jaar duidelijk meer Nederlandse studenten aan Duitse universiteiten dan aan Fachhochschulen. Het percentage universitaire studenten is tussen 2003 en 2019 consequent tussen 70 en 74 procent van het totaal aantal Nederlandse studenten in Duitsland. De stijging van het aantal Nederlandse studenten in Duitsland die in 2010 inzette is ook hier goed te zien. Hierbij steeg het aantal studenten aan Fachhochschulen in 10 jaar iets meer dan aan universiteiten: 116 tegenover 96 procent.

Aantal Nederlandse studenten per deelstaat en per semester

Aantal Nederlandse stagairs per deelstaat

Werk

Aantal Nederlandse sociaalverzekeringsplichtige per deelstaat 
In onderstaande tabel het aantal Nederlanders die sociaalverzekeringsplichtig zijn in een van de Duitse deelstaten.

Nederlanders met een A1-verklaring die in Duitsland werken 
In onderstaande tabel het aantal Nederlanders per jaar met een A1-verklaring die naar Duitsland gedetacheerd zijn (conform artikel 12 EU-richtlijnen EC 883/2004 en EC 987/2009). Een A1-verklaring op grond van Artikel 12 EU-richtlijnen EC 883/2004 en EC 987/2009 is bedoeld voor personen die maximaal 24 maanden gaan werken in een andere staat binnen de EER. Gedurende deze periode hoeven zij geen sociale premies af te dragen in het land waar ze tijdelijk werken.

Ondernemingen met Nederlandse deelneming

Uitkeringen

Kindergeld m.b.t. Nederlanders

Zie ook 
 Nederlanders in het Duitse voetbal

Migratiegroep in Duitsland